Nanjiao Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinnan Qu (härad i Kina), Tianjin, 
 Nanjiao Qu (härad i Kina), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar